Людмила Костина:
 Костина, Людмила Ильинична (род. 1933) — советский и российский биолог.
 Костина, Людмила Николаевна (род. 1939) — советский и российский художник.